Weth oder von der Weth ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexandra von der Weth (* 1968), deutsche Sopranistin und Stimmbildnerin
 Carola von der Weth (* 1959), deutsche Schachspielerin
 Georg A. Weth (1936–2015), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Irmgard Weth (* 1943), deutsche Autorin, Philologin und Theologin
 Njeri Weth (* 1974), deutsche Sängerin
 Rüdiger von der Weth (* 1960), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Rudolf Weth (1937–2022), deutscher Theologe
 Stephan Weth (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler
 Thomas Weth (* 1958), deutscher Mathematiker
 Urs Weth (* 1956), Schweizer Künstler unter dem Synonym "mato", Kunsttherapeut und Autor